Membre de la Societat Linneana (de l'abreviatura en anglès Fellow of the Linnean Society), dignitat atorgada als membres de la Societat Linneana de Londres
 Front Line States, organització històrica de països africans de suport a la lluita contra l'apartheid a Sud-àfrica
 FLSmidth (de l'acrònim del seu fundador Frederik Læssøe Smidth), empresa multinacional d'enginyeria amb la seu central a Dinamarca